Coemansia är ett släkte av svampar. Coemansia ingår i familjen Kickxellaceae, ordningen Kickxellales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Bilder

Källor

Externa länkar 

Oksvampar
Coemansia